ON, On kan syfta på: 

 Den forntida egyptiska staden On
 Den kanadensiska provinsen Ontario